Андруцос — греческая фамилия. Известные носители:
 Андруцос, Андреас (1740—1797) — греческий военачальник и повстанец.
 Андруцос, Атанасиос (род. 1997) — греческий футболист, играющий на позиции центрального полузащитника.
 Андруцос, Одиссей (1788—1825) — военачальник, деятель греческой войны за освобождение, сын Андреаса Андруцоса.